

Cinema 
 A Wednesday - film indiano del 2018 diretto da Neeraj Pandey

Fumetti 
 Mercoledì (Wednesday) - personaggio immaginario creato da Charles Addams e parte della Famiglia Addams

Geografia 
 Wednesday Island - isola dell'Antartide

Letteratura 
 Mr. Wednesday - personaggio immaginario del romanzo American Gods e della serie televisiva da questi derivata American Gods

Musica 
 Wednesday 13 - cantante statunitense
 Wednesday - gruppo musicale statunitense
 Wednesday - gruppo musicale canadese
 Wednesday - album del 1999 di King Creosote
 Wednesday - canzone di Tori Amos contenuta nel suo album del 2002 Scarlet's Walk
 Wednesday - canzone di Detroit Emeralds dal suo album del 1977 Feel the Need

Televisione 
 Mercoledì (Wednesday) - serie televisiva statunitense del 2022 diretta da Tim Burton e basata sui personaggi della Famiglia Addams

Pagine correlate 
 Mercoledì (disambigua)